Dies ist die Liste der Torschützenkönige der Fortuna liga, der höchsten Fußballliga der Slowakei.

1939–1944

Seit 1994

Siehe auch 
 Fußball in der Slowakei

Weblinks 
 rsssf.com: Slovakia – List of Topscorers (englisch)
 weltfussball.de: Liste seit 1993/94
 futbalsfz.sk: Website des Slovenský futbalový zväz (slowakisch)

!Torschutzenkonige
Fortuna liga